Mocke kann bedeuten:
Grube Mocke, ehemaliges Bergwerk bei Siegen

 Mocke (Musiker), französischer Gitarrist und Rockmusiker 
Siehe auch:
Moke